Laistner ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Laistner (1845–1896), deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Max L. W. Laistner (1890–1959), britischer Historiker

Siehe auch:
 Leistner